Francja:
 Laneuville-à-Rémy – gmina
 Laneuville-au-Pont – gmina
 Laneuville-au-Rupt – gmina
 Laneuville-sur-Meuse – gmina

Osoby:
 Eric Laneuville – amerykański reżyser

Zobacz też:
 La Neuville
 Laneuveville
 La Neuveville